

Persone 
 Amalia Signorelli – antropologa
 Elio Signorelli – calciatore italiano
 Ferdinando Signorelli – calciatore italiano
 Ferdinando Signorelli – politico italiano
 Franco Signorelli – calciatore venezuelano
 Josephine Yole Signorelli – fumettista italiana, anche nota con lo pseudonimo Fumettibrutti
 Luca Signorelli – pittore italiano
 Olga Resnevič Signorelli – giornalista, scrittrice e traduttrice russa
 Paolo Signorelli – calciatore italiano
 Paolo Signorelli – politico italiano

Altro 
 Carlo Signorelli Editore – case editrice italiana